Tadeusz Mieczkowski – działacz sportowy
 Tadeusz Mieczkowski – producent muzyczny